Дэна Эшбрук (; род. 24 мая 1967, Сан-Диего, Калифорния, США) — американский актёр и сценарист, наиболее известный по роли Бобби Бриггса в культовом телесериале «Твин Пикс».

Личная жизнь 
15 августа 2015 года Эшбрук женился на американской актрисе Кейт Рогал.

Фильмография

Примечания

Ссылки